Tiantan ist:

 der Himmelstempel in der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Himmelstempel;
 das Straßenviertel Tiantan (天坛街道) im Stadtbezirk Dongcheng der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Tiantan (Dongcheng).